Даница може значити:

 Даница, женско име код Срба и других Словена;
 Даница, часопис из времена српског романтизма;
 Даница, као часопис из времена хрватског романтизма;
 Даница, часопис који је уређивао Вук Стефановић Караџић и који је постојао 1826–1834;

или
 Звезда Даница, народни израз за планету Венеру;

или:
 Логор Даница, логор из времена НДХ, код данашње Копривнице.